

Роди 
Калиновські гербу Заремба
Калиновські гербу Калинова
Калиновські гербу Корвін
Калиновські гербу Любич
Калиновські гербу Сліповорон
Калиновські гербу Топор